Fabio Ferri (eredetileg Fabrizio Ferri; Bari, 1970. június 13.) olasz színész. Leginkább a Rex felügyelő (Il Commissario Rex) televízió sorozattal vált ismertté, ahol a 11-13. évadban Kaspar Capparoni (Lorenzo Fabbri felügyelő) társát Giandomenico Morinit alakítja.

Életrajz 
Fabio 1970-ben Bariban (Puglia régió) született, egy szegény családban. Iskolás korában kezdte elsajátítani a színészetet.

1993 óta játszik színházban, többek között 2006-ban Shakespeares "Rómeó és Júlia". Emellett számos televíziós drámában is játszott: Incantesimo 7 (Bűvölet 7) és Ama il tuo nemico 2 (Szeresd ellenségedet 2), műsorvezetőként is dolgozott a reggeli olasz műsorban (Mattina) a Rai Unón.

Majd (2008-2011) a népszerű osztrák-olasz krimi sorozatban (Rex felügyelő) Giandomenico Morini szerepét alakítja.

További tudnivalók 

 Beszél franciául.

Karrier 
Év, eredeti cím, zárójelben a magyar cím.

Rövidfilm 
 2004 – Quanta donna vuoi
 2007 – Maionese a colazione

Színház 
 1998 – Barbara
 1998 – Ormai è fatta!
 2000 – Zora la vampira
 2000 – Tobia al caffè
 2000 – Le sciamane
 2002 – El Alamein - La linea del fuoco
 2003 – Gente di Roma (Római emberek)
 2007 – Non prendere impegni stasera
 2010 – Ti presento un amico

Televízió 
 2001 – Ama il tuo nemico 2 (Szeresd ellenségedet 2)
 2004–2005 – Incantesimo 7 (Bűvölet 7)
 2008–2011 – Il Commissario Rex (Rex felügyelő)

Források 
 http://www.filmkatalogus.hu/Fabio-Ferri--sz224258
 

Olasz színészek
1970-ben született személyek
Bariak
Élő személyek